Geografia:
Pula, ciutat de Croàcia, a la península d'Ístria.
Pula (Sardenya), ciutat de Sardenya, a la província de Càller.
 Numismàtica:  Pula, unitat monetària oficial de Botswana.